Сезон 2008 стал для ПФК ЦСКА 17-м в Высшем дивизионе России. Клуб снова не смог взять золото и занял в чемпионате 2-е место, пропустив вперед «Рубин», который в свою очередь, по итогу сезона оторвался на 4 очка.

Но без трофея команда не осталась, был завоеван Кубок России 2007/2008, в финале которого по пенальти был обыгран пермский «Амкар». В основное время голами отметились Вагнер Лав и Жо.

В Кубке УЕФА «красно-синие» выступили гораздо удачнее, чем в прошлогодней Лиге чемпионов. Команда вышла в плей-офф с 1-го места в группе, обыграв все команды соперников.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Зима 

Убытки:8.080.000

Лето 
Трансферные сделки не совершались

Убытки:0

Ушли из клуба

Зима 

Прибыль:5.550.000

Лето 

Прибыль:30.000.000

Общие убытки:8.080.000

Общая прибыль:35.550.000

Разница:27.470.000

Соревнования

Премьер-лига

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок России 2007/08

1/2 финала

финал

Кубок России 2008/09

1/16 финала

1/8 финала

Кубок УЕФА 2008/09

Квалификация

Групповой этап

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"|
Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Примечания 

2008
ЦСКА Москва